Tulln (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Tulln an der Donau, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk